Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) – państwo w Europie Zachodniej
 Królestwo Wielkiej Brytanii – państwo historyczne, 1707–1801
 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – państwo historyczne, 1801–1927
 Wielka Brytania – wyspa w Europie Zachodniej